Verdensmesterskabet i lynskak 2008, som var Det internationale Skakforbunds fjerde officielle VM i lynskak,  blev afholdt i Almaty i Kasakhstan den 7. og 8. november 2008 og blev vundet af den cubanske GM Leinier Domínguez foran GM Vladimir Kramnik og GM Peter Svidler. Turneringen havde en samlet præmiesum på 280.000 CHF, hvoraf vinderen i tillæg til titlen modtog 80.000 CHF, men der var præmie til alle deltagerne. Således modtog spilleren på sidstepladsen 5.000 CHF.

Turneringen, hvor der spilledes en enkelt runde alle-mod-alle, havde 16 deltagere, der var udvalgt som de 5 bedst placerede i hver af de to foregående VM-turneringer (VM i lynskak 2006 og VM i lynskak 2007), suppleret med kontinentmestrene i lynskak for 2008, vinderen af de 15. asiatiske lege og en enkelt spiller udpeget af organisationskomiteen. Alle de konkurrerende spillere var stormestre, og der deltog en enkelt kvindelig skakstormester, Judit Polgar.

Kampene spilledes ved en klassisk  turnering i lynskak, hvor tidsbegrænsningen for hele partiets varighed (normalt betegnet som betænkningstiden) er på 5 minutter til hver spiller. 

Turneringens dommer var Andrej Filipowicz fra Polen.

Turneringstabel 
Vundet parti gav 1 point, remis (=) gav ½ og tab 0 points.

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Turneringens hjemmeside  

Skakturneringer
Sport i 2008